Сорбон:
 Сорбон (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Робер де Сорбон — французский теолог, основатель французского университета.